

Тассайський сільський округ — адміністративна одиниця, Кокпектинський район, Абайська область
 Тассайський сільський округ — адміністративна одиниця, Хромтауський район, Актюбинська область